Terre de Feu,  en espagnol, peut désigner :
 la Terre de Feu, un archipel d'Argentine et du Chili ;
 la Grande île de la Terre de Feu, l'île principale de la Terre de Feu, archipel partagé entre l'Argentine et le Chili ;
 la Terre de Feu, Antarctique et Îles de l'Atlantique Sud, une province d'Argentine ;
 la province de Tierra del Fuego, une province du Chili ;
 le parc national Tierra del Fuego, un parc national d'Argentine ;

Films 

 Terre de feu, un film français réalisé par Marcel L'Herbier, sorti en 1938.
 Terra di fuoco (en français : Terre de feu), un film franco-italien réalisé par Giorgio Ferroni et Marcel L'Herbier, sorti en 1939 (il s'agit de la version italienne du précédent, tournée simultanément avec les mêmes interprètes) ;
 Tierra del fuego, un film chilien, sorti en 2000.

Terre des feux 
 Scandale de la Terra dei fuochi, du nom des feux de déchets en Campanie

Homonymie de toponyme